Acuático puede referirse a:
 El ecosistema acuático, aquel que tiene por biotopo algún cuerpo de agua, como los mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, riachuelos o lagunas.

Además, puede hacer referencia a lo que tiene un origen, se realiza, se utiliza, funciona o sucede en el agua:
 Los deportes acuáticos, aquellos en los que el deportista realiza una actividad física en el agua.
 El parque acuático, centro de recreación construido y equipado con atracciones y juegos en agua.
 El salvamento acuático, conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que acuden a las diferentes áreas acuáticas de deporte y recreación de uso público, y que pueden caer en una situación de peligro que amenace su vida.
 El traje acuático o traje de agua; dispositivo de atuendo para aislamiento térmico usado en deportes acuáticos o navegación marítima o fluvial.
 Los animales acuáticos, animales que viven en el agua durante toda su vida.

sv:Vatten#Vattnets biologiska roll